Kląskawka – ptak z rodziny muchołówek (kilkanaście gatunków), w szczególności występujące w Polsce:
 kląskawka zwyczajna (Saxicola rubicola)
 kląskawka syberyjska (Saxicola maurus)